Ikon henviser til flere artikler:

 Græsk-ortodoks ikonografi – en religiøs billed-ikonografi og en tradition i den græsk-ortodokse kirke.
 Ikon (computer) – et symbol eller tegn, taget i anvendelse i desktop-computererens grafiske brugerflade.
 Ikon (symbol) - symbol
 Ikon (menneske) – et menneske, der bliver set op til og efterlignet, grænsende til tilbedelse.
 IKON – Informations- og samtaleforum for Kristendom Og Ny religiøsitet